Чепел може да се отнася за:
 Чепел - автомобилно предприятие в Будапеща, Унгария
 Чепел - футболен клуб в района на Будапеща, Унгария
 Чепел - район в Будапеща, Унгария
 Чепел - остров на река Дунав
 Чепел - село в Харковска област, Украйна